Умкханьякуде () — район провинции Квазулу-Натал (ЮАР). Название района в переводе с языка зулу означает «видимый издалека», и происходит от зулусского названия растения, которое европейцы прозвали «дерево лихорадки»: это хорошо заметные издали деревья с жёлтой корой. Административный центр — Мкузе. По данным переписи 2001 года большинство населения района говорит на языке зулу.

Административное деление 
В состав района Амаджуба входят пять местных муниципалитетов и одна территория районного подчинения:
 Джозини (местный муниципалитет)
 Хлабиса (местный муниципалитет)
 Умхлабуялингана (местный муниципалитет)
 Мтубатуба (местный муниципалитет)
 Большая пятёрка Фолс-бэй (местный муниципалитет)
 Территория районного подчинения Водно-болотный район Сент-Лусия

Районы ЮАР
Квазулу-Натал